Тертеря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Тертерян, Авет Рубенович (1929—1994) — армянский советский композитор, педагог.
Тертерян, Акоп Ефремович  (1924—1996) — советский и армянский учёный, специалист по систематике и биологии двукрылых.
 Тертерян, Арсен Арутюнович (1882—1953) — армянский советский литературовед, педагог, академик АН Армянской ССР (1943).
 Тертерян, Инна Артуровна (1933—1986) — советский литературовед-испанист и латиноамериканист.